Llista d'asteroides del 366.001 al 367.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

366001-366100

366101-366200

366201-366300

366301-366400

366401-366500

366501-366600

366601-366700

366701-366800

366801-366900

366901-367000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (365001)-(370000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (360001-370000)